„Massue” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Massue” – kanonierka typu Hache z lat 60. XIX wieku, do 1867 roku nosiła nazwę „Canonnière nr 36”
 „Massue” – niszczyciel typu Claymore z początku XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy francuskich okrętów